Canoensi – abitanti di Canoas
Canoensi – abitanti di Lagoa da Canoa